граф Фёдор Александрович Апраксин (1754—1814) —  российский аристократ из рода Апраксиных, генерал-майор.

Старший сын графа Александра Фёдоровича Апраксина, которому по разделу между детьми, после смерти отца досталось 2618 крестьян и княжны Натальи Ивановны Одоевской, которые оставили в браке четырёх сыновей и пять дочерей.

Биография 
Службу начал (1771). Получил чин поручика и переведён в Преображенский полк (01 января 1778). Пожалован премьер-майором и переведён в Муромский пехотный полк (01 января 1779). Получил чин полковника и назначен в Брянский пехотный полк (28 июня 1791). Награждён орденом Святого Георгия 4 степени (19 февраля 1791). произведён в генерал-майоры и шефы гренадёрского Екатеринославского полка (08 июня 1797). Отставлен от службы 28 сентября 1797).

Скончался 1814 и погребён в Александро-Невской лавре.

Литература 
 К.М. Бороздин. Опыт исторического родословия дворян и графов Апраксиных. СП. Тип. Имп. Рос. Академии. 1841 г. 56 стр.
Фёдор